Pieśń V [inc. Kto ma swego chleba] – pieśń V z Ksiąg pierwszych zbioru Pieśni księgi dwoje Jana Kochanowskiego
 Pieśń V [inc. Wieczna sromota i nienagrodzona Szkoda] – pieśń V z Ksiąg wtórych zbioru Pieśni księgi dwoje Jana Kochanowskiego, zwana także Pieśnią o spustoszeniu Podola
 Pieśń V [inc. Panie, jako barzo błądzą] – pieśń V ze zbioru Pieśni kilka Jana Kochanowskiego